Die Wysschaja Liga 1988 war die 51. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 7. März und endete am 19. November 1988.

Dnjepr Dnjepropetrowsk gewann mit drei Punkten vor Dynamo Kiew zum zweiten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt. Jedoch waren Spartak Moskau und Dinamo Minsk von dieser Regelung ausgenommen, da sie mindestens zwei Spieler für die sowjetische Fußballnationalmannschaft abstellte.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || LTU
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || ARM
 || RUS
 || UKR
 || BLR
 || UKR
 || GEO
 || AZE
 || KAZ

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1988 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1988 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1988
1988